

W medycynie 
 rak – nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej
 rak wodny – wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej

W zoologii 
 skorupiak z rodziny rakowatych
 rak błotny (rak stawowy)
 rak pręgowaty (rak amerykański)
 rak sygnałowy (rak szwedzki)
 rak szlachetny (rak rzeczny)
 „rak” pustelnik

Miejscowości 
 Rak – wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 Rak – osada leśna w woj. mazowieckim, w gminie Lutocin

Inne 
 rak – wada drewna
 rak – przyrząd wiertniczy
 rak – zaczep do buta
 Rak – gwiazdozbiór
 Rak – astrologiczny znak zodiaku
 Rak – kabaret
 Rak – herb szlachecki
 Rak – samochód wyścigowy
 Rak – moździerz
 Rak – pistolet maszynowy
 Radio Akademickie Kraków
 RAK Records – brytyjska wytwórnia płytowa

Zobacz też 

 Raki